Bruchhausenstraße bzw. Von-Bruchhausenstraße heißen folgende nach Albert von Bruchhausen benannte Straßen:

 Bruchhausenstraße (Düsseldorf)
 Von-Bruchhausenstraße (Recklinghausen)
 Bruchhausenstraße (Trier)
 eine Straße in Thülen